Кенмэр (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер).

В 2000 году поселение выигрывало Irish Tidy Towns Competition.

Демография 

Население — 1701 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1844.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  Kenmare.com 

Населённые пункты графства Керри